

Toponyme 
 Morino, commune italienne de la province de L'Aquila dans la région Abruzzes en Italie.

Patronyme 

 Hiroaki Morino (né en 1934), céramiste japonais ;
 Jone Morino (1896-1978), actrice italienne ;
  (森野 将彦, 1978-), joueur professionnel de baseball japonais.